Erster Minister ist eine Verdeutschung für:

 First Minister (Schottland), Regierungschef von Schottland
 First Minister (Wales), Regierungschef von Wales
 First Minister and deputy First Minister, Positionen in der Exekutive von Nordirland
 Førsteminister, ein Regierungsamt zur Zeit der norwegischen Personalunion mit Schweden